André Lagache (1885-1938), ingénieur et pilote de course automobile français.
 Corinne Lagache (née en 1975), footballeuse française.
 Daniel Lagache (1903-1972), psychiatre et psychanalyste français.
 Guilaine Lagache (née en 1972), astronome française.
 Guy Lagache (né en 1966), journaliste français.
 Micheline Lagache (1920-1999), organiste française.

Voir aussi
Monchy-Lagache, une commune française